Auferstehungskirche, Kirche Christus der Auferstandene, Kirche [zur] Auferstehung Christi, ist die Bezeichnung vieler Kirchengebäude, die an die österliche Auferstehung Jesu Christi erinnern.

Albanien 
 Auferstehungskathedrale (Korça)
 Auferstehungskathedrale (Tirana)

Arzach (Bergkarabach) 
 Auferstehungskirche (Hadrut)

Belgien 
 Brüssel: Chapelle de la Résurrection

Deutschland 
 Aachen: Auferstehungskirche (Aachen)
 Aldenhoven: Auferstehungskirche (Aldenhoven)
 Altenburg: Gottesackerkirche Zur Auferstehung Christi
 Arnsberg: Auferstehungskirche (Arnsberg)
 Bad Friedrichshall: Auferstehungskirche (Jagstfeld)
 Bad Hersfeld-Hohe Luft: Auferstehungskirche
 Bad Oeynhausen
 Auferstehungskirche (Bad Oeynhausen)
 Auferstehungskirche (Dehme)
 Bad Salzuflen: Auferstehungskirche (Bad Salzuflen)
 Auferstehungskirche (Bad Schlema)
 Bad Vilbel: Auferstehungskirche (Bad Vilbel)
 Bayreuth-Saas: Auferstehungskirche
 Bebra: Auferstehungskirche
 Berlin:
 Christi-Auferstehungs-Kathedrale (Berlin-Wilmersdorf)
 Auferstehungskirche (Berlin-Charlottenburg)
 Auferstehungskirche (Berlin-Friedrichshain)
 Christi-Auferstehungs-Kirche (Berlin-Tempelhof)
 Gemeindezentrum Von der Auferstehung Christi
 Auferstehung Christi (Zinzendorf-Kirche)
 Bielefeld: Auferstehungskirche (Theesen)
 Bonn: Auferstehungskirche (Bonn)
 Brakel: Auferstehungskirche (Brakel)
 Brandenburg an der Havel: Auferstehungskirche (Brandenburg an der Havel)
 Bremen: Auferstehungskirche (Hastedt)
 Darmstadt, Stadtteil Arheiligen: Auferstehungskirche Arheilgen
 Dreieich, Stadtteil Sprendlingen: Auferstehungskirche (Sprendlingen)
 Dresden: Auferstehungskirche (Dresden)
 Düsseldorf, Stadtteil Oberkassel: Auferstehungskirche (Oberkassel)
 Emskirchen: Auferstehungskirche (Emskirchen)
 Essen: Auferstehungskirche (Essen)
 Frankfurt am Main: Auferstehungskirche (Frankfurt-Praunheim)
 Freiburg im Breisgau: Auferstehungskirche
 Fritzlar, Stadtteil Rothhelmshausen: ev. Auferstehungskirche
 Fürth: Auferstehungskirche (Fürth)
 Furtwangen: Christi Auferstehung (Furtwangen)
 Gelsenkirchen: Auferstehungskirche (Gelsenkirchen-Neustadt)
 Georgsmarienhütte: Auferstehungskirche (Georgsmarienhütte)
 Glücksburg: Auferstehungskirche (Glücksburg)
 Görlitz: Auferstehungskirche Görlitz-Weinhübel
 Großhansdorf: Auferstehungskirche (Großhansdorf)
 Gütersloh: Auferstehungskirche (zwischen 1911 und 1933), siehe Martin-Luther-Kirche (Gütersloh)
 Hagen: Auferstehungskirche (Hagen)
 Hambühren: Auferstehungskirche (Bunkerkirche)
 Hamburg: 
 Auferstehungskirche (Hamburg-Barmbek)
 Auferstehungskirche (Hamburg-Marmstorf)
 Hannover: Auferstehungskirche (Hannover)
 Heilbronn, Stadtteil Böckingen: Auferstehungskirche (Böckingen)
 Herne: Auferstehungskirche (Herne)
 Herford, Stadtteil Laar: Auferstehungskirche (Herford)
 Hinterschmiding: Christus der Auferstandene
 Hof: Auferstehungskirche (Hof)
 Icking: Auferstehungskirche (Icking)
 Jena: Auferstehungskirche (Drackendorf)
 Kappeln: Auferstehungskirche (Kappeln)
 Karlsruhe:
 altkatholische Christi Auferstehungskirche (Karlsruhe)
 evangelische Auferstehungskirche (Rüppurr)
 Kassel: evangelische Auferstehungskirche
 Kleinmachnow: Auferstehungskirche (Kleinmachnow)
 Köln:
 Buchforst: Auferstehungskirche (Köln-Buchforst)
 Lindenthal: Christi Auferstehung (Lindenthal)
 Neustadt-Süd: Pfarrkirche Christi Auferstehung (Köln)
 Ostheim: Auferstehungskirche (Köln-Ostheim)
 Sürth: Auferstehungskirche (Köln-Sürth)
 Königswinter-Ittenbach: Auferstehungskirche (Ittenbach)
 Kulmbach: Auferstehungskirche (Kulmbach)
 Landshut: Auferstehungskirche (Landshut)
 Leipzig: Auferstehungskirche (Leipzig)
 Leopoldshöhe-Greste: Auferstehung Christi (Greste)
 Lübeck: Auferstehungskirche (Lübeck)
 Lüdenscheid: Auferstehungskirche (Lüdenscheid)
 Ludwigsburg: Auferstehungskirche (Ludwigsburg)
 Ludwigshafen: Auferstehungskirche (Ludwigshafen)
 Mainz: Auferstehungskirche (Mainz)
 Mannheim: Auferstehungskirche (Mannheim)
 Marburg: Auferstehungskirche (Marburg)
 Marktsteft: Auferstehung Unseres Herrn Jesus Christus (Marktsteft)
 Marl:
 Drewer: Auferstehungskirche (Drewer)
 München: Auferstehungskirche (München)
 Münster: Auferstehungskirche (Münster)
 Neufahrn bei Freising: Auferstehungskirche (Neufahrn bei Freising)
 Neustadt bei Coburg: Auferstehungskirche (Neustadt bei Coburg)
 Niederndorf: Auferstehungskirche (Niederndorf)
 Nürnberg:
 Auferstehungskirche (Nürnberg Fischbach)
 Auferstehungskirche (Nürnberg Zerzabelshof)
 Auferstehungskirche (Oberaudorf)
 Oberviechtach: Auferstehungskirche (Oberviechtach)
 Ostfildern-Ruit: Auferstehungskirche (Ruit)
 Oststeinbek: Auferstehungskirche (Oststeinbek)
 Ötisheim: Auferstehungskirche (Ötisheim)
 Passau: Auferstehungskirche (Passau)
 Pfarrkirchen: Wallfahrtskirche zur Auferstehung Christi und zur Schmerzhaften Muttergottes
 Pforzheim: Auferstehungskirche (Pforzheim)
 Poppenlauer: Auferstehungskirche (Poppenlauer)
 Rathenow: Auferstehungskirche (Rathenow)
 Reiskirchen: Auferstehungskirche (Reiskirchen)
 Reutlingen: Auferstehungskirche (Reutlingen)
 Rottach-Egern: Auferstehungskirche (Rottach-Egern)
 Schwäbisch Gmünd-Bettringen: Auferstehung-Christi-Kirche (Bettringen)
 Schwäbisch Hall: Auferstehungskirche (Schwäbisch Hall)
 Schweinfurt: Auferstehungskirche (Schweinfurt)
 Speyer: Auferstehungskirche (Speyer)
 Spremberg: Dorfkirche Pritzen, Brandenburg, jetzt Auferstehungskirche 
 Stuttgart: Auferstehungskirche (Stuttgart)
 Stralsund: Auferstehungskirche (Stralsund)
 Töging/Inn: Auferstehungskirche (Töging am Inn)
 Traunstein: Auferstehungskirche (Traunstein)
 Auferstehungskirche (Übach-Palenberg)
 Auferstehungskirche (Überlingen)
 Ulm: Auferstehungskirche (Ulm)
 Varel:  Auferstehungskirche am Friedhof
 Verl, Ortsteil Sürenheide: Sürenheide#Auferstehungskirche
 Viernheim: Auferstehungskirche (Viernheim)
 Völklingen, Stadtteil Wehrden: Auferstehungskirche (Wehrden)
 Wertheim: Auferstehungskirche (Nassig)
 Weyhausen: Auferstehungskirche (Weyhausen)
 Wolnzach: Auferstehungskirche (Wolnzach)
 Würzburg: Auferstehungskirche in der Gartenstadt Keesburg
 Wuppertal: 
 Auferstehungskirche (Heckinghausen)
 Auferstehungskirche (Katernberg)
 Zeitlofs: Auferstehungskapelle (Roßbach)

Estland 
 Narva: Auferstehungskathedrale (Narva)

Israel 
 Abu Gosch: Auferstehungskirche
 Jerusalem: Die Grabeskirche wird von Orthodoxen Christen „Auferstehungskirche“ genannt

Italien 
 Ravenna: Kathedrale der Auferstehung Unseres Herrn Jesus Christus

Kasachstan 
 Kökschetau: Auferstehungskathedrale
 Semei: Auferstehungskathedrale

Litauen 
 Kaunas: Christi Auferstehung (Kaunas)

Montenegro 
 Auferstehungskathedrale (Podgorica)

Niederlande 
 Amsterdam: Opstandingskerk (Amsterdam)

Österreich 
Burgenland
 Auferstehungskirche (Eisenstadt)
 Katholische Pfarrkirche Oberwart

Kärnten
 Arnoldstein: Auferstehungskirche (Arnoldstein)
 Damtschach: Pfarrkirche Damtschach
 Ferndorf: Auferstehungskirche (Ferndorf)
 Villach: Auferstehungskirche (Villach)

Niederösterreich
 Eggendorf, Siedlung Maria Theresia: Auferstehung-Christi-Kirche (Eggendorf)
 Traisen: Auferstehungskirche (Traisen)
 Wiener Neustadt: Auferstehungskirche (Wiener Neustadt)
 Zwettl: Auferstehungskirche (Zwettl)

Oberösterreich
 Engerwitzdorf: Pfarrkirche Christus der Auferstandene
 Gmunden: Evangelische Pfarrkirche Gmunden

Salzburg
 Auferstehungskirche (Salzburg)
 Zell am See: Auferstehungskirche (Zell am See)

Steiermark
 Graz: Kirche Christus der Auferstandene (Graz)
 Kindberg: Auferstehungskirche (Kindberg)
 Liezen: Auferstehungskirche (Liezen)
 Rottenmann: Auferstehungskirche (Rottenmann)
 Wagna: Pfarrkirche Wagna

Tirol
 Innsbruck-Reichenau: Auferstehungskirche
 Telfs: Pfarrkirche Telfs-St. Georgen (Auferstehungskirche)

Wien
 Pfarrkirche Auferstehung Christi (Wien-Donaustadt)
 Kirche zur Auferstehung Christi (Wien-Leopoldstadt)
 Pfarrkirche Am Tabor (Leopoldstadt)
 Pfarrkirche Auferstehung Christi (Wien-Margareten)
 Auferstehungskirche (Wien-Neubau)
 Rumänisch-orthodoxe Pfarrkirche Zur Heiligen Auferstehung (Wien-Simmering)

Polen 
 Katowice: Auferstehungskirche (Katowice)
 Krakau: Auferstehungskapelle (Krakau)

Rumänien 
 Timişoara: Auferstehungskirche (Mehala)

Russland 
 Kaliningrad: Auferstehungskirche (Kaliningrad)
 Kubinka: Hauptkirche der Streitkräfte Russlands
 Moskau: Christi-Auferstehungs-Kirche zu Kadaschi
 Nowotscherkassk: Auferstehungs-Kathedrale (Nowotscherkassk)
 Sankt Petersburg: Auferstehungskirche (Sankt Petersburg)
 Tobolsk: Christi-Auferstehungs-Kirche (Tobolsk)

Schweiz 
 Konolfingen, Kanton Bern: Auferstehungskirche (Konolfingen)
 Lengnau, Kanton Bern: Katholisches Pfarreizentrum Auferstehung Christi
 Rafz, Kanton Zürich: Auferstehungskirche St. Maria Magdalena (Rafz)
 Zürich: Christi-Auferstehungs-Kirche (Zürich)

Tschechien 
 Auferstehungskirche (Hrob)
 Auferstehungskirche (Velká Ves)

Ukraine 
 Jassinja: Auferstehungskirche (Jassinja)
 Kiew: Auferstehungskathedrale (Kiew)

Siehe auch 
 Auferstehungskathedrale
 Christi-Auferstehungs-Kirche
 Church of the Resurrection
 Holy Resurrection Church

Weblink

Einzelnachweise 

 
Liste (Kirchengebäude nach Name)